Il singolare femminile del torneo di tennis Estoril Open 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrice Magüi Serna che ha battuto in finale Julia Schruff 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Katarina Srebotnik (secondo turno)
 Magüi Serna (campionessa)
 Virginie Razzano (semifinali)
 Rita Grande (primo turno)

 Henrieta Nagyová (secondo turno)
 Klára Koukalová (primo turno)
 Patricia Wartusch (primo turno)
 Iveta Benešová (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Estoril Open 2003